Les  () constituent l'un des deux sous-ordres de ptérosaures (les « lézards ailés »), qui contient les membres les plus dérivés de ce groupe éteint de « reptiles » volants. Ils ont vécu au Jurassique supérieur et au Crétacé, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Étymologie 
Le terme Pterodactyloidea est composé des mots du grec ancien πτερόν (pterón) « aile », et δάκτυλος (dáktylos) « doigt » pour donner « doigt ailé ».

Description 
Les Pterodactyloidea diffèrent des Rhamphorhynchoidea basaux par leurs queues courtes et leurs longs métacarpes (os de la main) des ailes. Les formes les plus avancées n'ont pas de dents. De nombreuses espèces ont développé des crêtes sur le crâne, une forme de parure poussée à l'extrême chez certains genres comme, par exemple, le nyctosauridé Nyctosaurus et le tapéjaridé Tupandactylus. Les Pterodactyloidea, en particulier les familles des Azhdarchidae et des Nyctosauridae, sont les derniers survivants des ptérosaures quand ceux-ci ont disparu à la fin du Crétacé lors de l'extinction Crétacé-Tertiaire, en même temps que les dinosaures non-aviens, la plupart des reptiles marins et bien d'autres groupes.

Le terme courant « ptérodactyle » est parfois utilisé pour parler des ptérodactyloïdes ; il est plutôt le nom français pour le genre Pterodactylus, un membre du sous-ordre des Pterodactyloidea.

Ptérodactyloïdes basaux 

En 2014, B. Andres et ses collègues ont décrit le plus ancien ptérodactyloïde connu, Kryptodrakon, découvert dans la formation de Shishugou de l'ouest de la Chine. Son âge est d'au moins  (millions d'années), à la limite Jurassique moyen - Jurassique supérieur. 

Auparavant, en 2012, le fossile de la pointe d'une mandibule portant de longues dents fines, découvert dans les ardoises de Stonesfield, dans l'Oxfordshire, d'abord attribué au crocodilien Teleosaurus, était considéré comme le plus ancien ptérodactyloïde (cténochasmatidé), d'âge Bathonien (Jurassique moyen), soit près de  (millions d'années) plus vieux. B. Andres et ses collègues en 2014 le réattribuent à un crocodilien de la famille des téléosauridés.

En 2018, dans cette même formation géologique d'Angleterre, O'Sullivan et Martill ont décrit un synsacrum partiel qu'ils identifient comme un possible ptérodactyloïde, en se basant sur le nombre de vertèbres sacrées incluses dans cet os ; cependant ils envisagent également que ce soit un ptérosaure basal du clade des Darwinoptera et de la famille des wukongopteridés.

Classification 
Les Pterodactyloidea sont classiquement considérés comme un groupe de ptérosaures à queue courte, avec des poignets allongés (métacarpes), par opposition aux ptérosaures basaux, les Rhamphorhynchoidea, à queue relativement longue et à poignets courts. 
En 2004, Kevin Padian définit de façon formelle les Pterodactyloidea comme un clade basé sur une synapomorphie que partage ses espèces : leur métacarpes sont longs d'au moins 80% de la longueur de l'humérus, comme c'est le cas chez Pterodactylus.

Un sous-groupe de ptérodactyloïdes, les Lophocratia, a été créé en 2003 par David M. Unwin. Il le définit comme le dernier ancêtre commun de Pterodaustro guinazui et de Quetzalcoatlus northropi,  ainsi que tous leurs descendants. Ce groupe intègre des espèces qui présentent presque toutes une crête sur la tête, même si depuis cette caractéristique a été observée chez des ptérosaures plus primitifs et était probablement une morphologie ancestrale pour tous les ptérodactyloïdes.

Cladogramme 
Les résultats des études phylogénétiques sur les ptérodactyloïdes et plus généralement sur les ptérosaures sont nombreux et souvent contradictoires. Ci-dessous celui établi par Longrich, Martill et Andres en 2018. Cette étude montre deux grands ensembles au sein du sous-groupe des Lophocratia : les Archaeopterodactyloidea, qui incluent entre autres les Ctenochasmatoidea, et les Eupterodactyloidea qui regroupent la plupart des ptérodactyloïdes, dont les Azhdarchoidea et les Pteranodontoidea :

Voir aussi 
 Phylogénie des Pterosauria
 Kryptodrakon
 Targaryendraco

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ptérosaure d'Europe

Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1901